Lake Albert ist der Name folgender geografischen Objekte

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Albert (South Dakota), See im Kingsbury County, South Dakota

in Australien:
 Lake Albert (New South Wales), Ortsteil und Stausee bei Wagga Wagga
 Lake Albert (South Australia), Süßwassersee in South Australia
 Lake Albert (Victoria), künstlicher See im Albert Park, einem Ortsteil von Melbourne

Siehe auch:
 Albert Lake, Seen in den Vereinigten Staaten
 Albertsee in Afrika